Pemfigo  – una malattia
Pemfigo (Pemphigus) – genere di insetti della famiglia degli Aphididae cui appartengono tre specie
Pemphigus betae
Pemphigus bursarius
Pemphigus spirothecae